Clementz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Clementz (1859–1946), deutscher Arzt und Altphilologe
 Hermann Clementz (1852–1930), deutscher Genre- und Porträtmaler

Siehe auch:

 Klementz
 Clemenz
 Klemenz